Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1993 var det 57:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B- och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i München och Dortmund, Tyskland under perioden 18 april - 2 maj 1993.
B-VM i Eindhoven, Nederländerna under perioden 25 mars - 4 april 1993.
C-VM i Ljubljana och Bled, Slovenien under perioden 12 - 21 mars 1993.

Totalt var det 32 landslag anmälda till detta VM. Till detta tillkommer sex lag som deltog i kvalet till C-gruppen.

Detta år genomfördes åter ett antal förändringar som reaktion på den förändrade politiska kartan i Östeuropa. Föregående år hade ett ryskt landslag ersatt Sovjetunionens plats i VM. Till detta år anslöt ett antal nya stater till VM. Det forna Jugoslavien sönderföll i ett antal nya stater. Processen var dock mindre fredlig än då Sovjetunionen föll samman. Med detta följde två konsekvenser. För det första anslöt sig Slovenien och Kroatien som nya ishockey nationer, för det andra Rest-Jugoslavien bestående av de äldre delarna av republiken Serbien och Montenegro, som på grund av sin drivande roll i inbördeskriget utsattes för bojkott inom flera områden, däribland inom sportområdet, därigenom fick de inte ställa upp i C-VM. IIHF såg sig därför tvungna att genomföra en del förändringar i C-gruppen. Förra årets indelning, med en C1- och C2-grupp, ersattes av en C-grupp. Tolv lag fick kvala till C-gruppen. Kvalifikationen spelades i november 1992. Ur kvalet flyttades sex lag tillsammans med sex lag från föregående års C-grupper.

En förändring genomfördes också i A-gruppen genom att utöka nedflyttningsspelet med gruppfemmorna från det inledande gruppspelet. Dessutom ersattes det tjeckoslovakiska laget av ett lag från Tjeckien, då Tjeckoslovakien den 1 januari 1993 delades upp i två stater, Tjeckien och Slovakien.

Nya världsmästare detta år blev det ryska landslaget, som genom detta vann sin första världsmästartitel, eller om man räknar med Sovjetunionens triumfer, den 23:e VM-titeln. Ryssland inledde svagt med en oavgjord match mot Italien och senare två förluster mot Kanada och Sverige. I semifinal slog ryssarna sen Kanada och vann finalen mot titelförsvararen Sverige. Trea blev Tjeckien som förlorade i semifinal mot Sverige som lyckades göra mål i övertid precis innan straffslag skulle ta vid genom mål av Thomas Rundqvist.

A-VM

Inledande omgång
De tolv deltagande länderna delades in i två grupper. De fyra bästa från varje grupp gick vidare till finalomgången. De två sämst placerade lagen från respektive grupp spelade en avgörande match för att avgöra nedflyttning till B-gruppen.

Grupp A
Matcherna spelades i München, Tyskland.

Grupp B

Nedflyttningsomgång
De två sämst placerade lagen från respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra vem som skulle flyttas ned i B-gruppen.

Schweiz flyttades ner i B-gruppen inför VM 1994 och ersattes av Storbritannien som flyttades upp från B-gruppen.

Slutspel
Matcherna spelades i München, Tyskland.

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Petr Briza, Tjeckien
Back: Dmitrij Jushkevich, Ryssland
Forward: Eric Lindros, Kanada

All star team
Målvakt: Petr Briza, Tjeckien
Backar: Ilya Byakin, Ryssland; Dave Manson, Kanada
Forwards: Ulf Dahlén, Sverige; Eric Lindros, Kanada; Mikael Renberg, Sverige;

Laguppställningar

Ryssland
Maxim Michajlovskij, Andrei Zujev, Andrei Trefilov - Alexander Karpovcev, Sergej Sorokin, Alexander Mironov, Ilja Bjakin, Dimitrij Frolov, Sergej Sendelev, Andrei Saposnikov, Dmitrij Jushkevich, Igor Varickij, Sergej Petrenko, German Titov, Andrei Chomutov, Jan Kaminskij, Alexei Jasin, Sergej Puskov, Andrei Nikolisin, Valerij Karpov, Vyacheslav Bykov, Konstantin Astrachancev, Vyacheslav Bucajev

Sverige
Målvakter: Michael Sundlöv (Brynäs IF), Tommy Söderström (Philadelphia Flyers), Peter Åslin (Leksands IF).
Backar: Peter Andersson (New York Rangers), Peter Popovic (Västerås IK), Arto Blomsten (Djurgården Hockey), Kenneth Kennholt (Djurgården Hockey), Stefan Larsson (Frölunda HC), Fredrik Stillman (HV71), Roger Åkerström (Västerås IK).
Forwards: Mikael Andersson (Tampa Bay Lightning), Charles Berglund (Djurgården Hockey), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Ulf Dahlén (Minnesota North Stars), Peter Forsberg (MODO Hockey), Patrik Juhlin (Västerås IK), Jan Larsson (Brynäs IF), Stefan Nilsson (Luleå HF), Michael Nylander (Hartford Whalers), Markus Näslund (MODO Hockey), Mikael Renberg (Luleå HF), Thomas Rundqvist (Färjestads BK), Håkan Åhlund (Malmö IF).

Tjeckien
Bríza, Turek, Orct - D. Kadlec, Gudas, Scerban, Stavjana, Horava, Holan, Flasar -
Janecký, J. Kucera, Dolezal - Rosol, Hosták, Kasták - Toupal, Beránek, Kapusta -
Caloun, Hrbek, Zemlicka - Horák

Kanada
Tugnutt, Ranford, Roy - Gailey, Mayer, McIver, Carkner, Benning, Dave Manson, Smith, Recchi -
Corson, Sanderson, Dineen, Gagner, Buchberger, Brind'Amour, Paul Karyia, Gartner, Graves, Eric Lindros, Jonson, Savage

B-VM
B-världsmästerskapet spelades i Eindhoven, Nederländerna. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1994 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1994.

Tabell

Matcher

Kvalificering till C-VM

Grupp A (Baltgruppen)
Matcherna spelades i Riga, Lettland.

Grupp B (OSS-gruppen)
Matcherna spelades i Minsk, Vitryssland.

Grupp C (Jugoslaviengruppen)
Matcherna spelades i Zagreb och Ljubljana, Slovenien.

Grupp D (Medelhavsgruppen)
Matcherna spelades i Ankara, Turkiet.

Kvalificerade lag
Lettland, Ukraina, Kazakstan, Slovenien och Israel kvalificerade till C-VM.

C-VM

C-världsmästerskapet spelades i Ljubljana och Bled, Slovenien. Två grupper med vardera sex lag spelar om en uppflyttningsplats till C-gruppen, samt sex nedflyttningsplatser till C2-gruppen i C2-VM 1993.

Grupp A

Grupp B
Matcherna spelades i Ljubljana i Slovenien.

Kvalspel

Ursprungligen var tanken att C-VM skulle avgöras med samma spelform nästkommande år. Man ville då använda kvalificeringsspel. De två sämst placerade lagen från respektive grupp skulle spela i denna kvalifikation. Dock genomfördes detta aldrig utan man införde C1- och C2-grupperingen igen. Genom detta lät man de sämst placerade lagen ifrån detta år starta i C2. Slovakien och Vitryssland fick dock friplats i C1-gruppen.

Slutspel

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Total slutställning

1993 i Nederländerna
1993 i Slovenien
1993 i Tyskland
Ishockey i Nederländerna
Ishockey i Slovenien
Ishockeysäsongen 1992/1993
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
1993
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i München
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Sportevenemang i Nederländerna
Sportevenemang i Ljubljana
Sportevenemang i Eindhoven
Sport i Bled
Ljubljana under 1900-talet
München under 1900-talet
Dortmund under 1900-talet
Eindhoven under 1900-talet